Mario Power Tennis – videogioco per GameCube del 2004
 Mario Power Tennis – videogioco per Game Boy Advance del 2005